Chyška může být:

 Chyška – místní část městyse Úsobí
 Velká Chyška – obec v okrese Pelhřimov

příjmení
 Ema Chyšková (* 1923) – česká autorka básní a pohádek
 Miroslav Chyška (* 1972) – český kytarista a hudební skladatel

Externí odkazy